Konge i Danmark: Erik 6. Menved 1286-1319

Se også 1288 (tal)

Begivenheder 
 Køge fik købstadsrettigheder.

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
88